Die Damallsvenskan 2009 war die 22. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Spiele fanden zwischen dem 25. März und dem 7. November 2008 statt. Im August  und September wurde die Meisterschaft wegen der Europameisterschaft unterbrochen. 

Meister wurde Linköpings FC, die zum ersten Mal die schwedische Meisterschaft gewinnen konnten. Torschützenkönigin wurde die Schwedin Linnea Liljegärd von Kopparbergs/Göteborg FC mit 22 Saisontoren. Die Abstiegsplätze belegten die beiden Vorjahresaufsteiger Piteå IF und Stattena IF. Beide Mannschaften werden durch Tyresö FF und Jitex BK ersetzt.

Tabelle 

|}

Torschützenliste

Statistiken 
In den 132 Partien fielen insgesamt 439 Tore. Dies entspricht einem Schnitt von 3,33. Insgesamt 108.797 Zuschauer wurden gezählt. Der Zuschauerschnitt lag bei 824, was einer Minderung von 68 gegenüber dem Vorjahr entspricht. 

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 2009